Jaintia (poble), grup emparentat que viu principalment a Meghalaya (Índia) i al districte de Sylhet (Bangladesh)
 Jaintia (parganes), territori britànic a l'Índia entre les muntanyes Jaintia i el Surma, avui a Bangladesh 
 Regne Jaintia, estat que va existir entre el s. XVI i el 1835, dominant les muntanyes Jaintia fins a la plana d'Assam (Meghalaya) 
 Muntanyes Jaintia, territori muntanyós de Meghalaya, Índia.
 Khasi and Jaintia Hills, antic districte d'Assam avui en territori de Meghalaya.